Klausen ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Städte:
 Klausen (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Klausen (Südtirol), Stadt in Südtirol, Italien
 Klausen, bis 1938 Klutznick, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Klucznik (Barczewo), Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Poen
Orte, Ortsteile:
in Deutschland:
 Klausen (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Klausen (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Klausen (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Klausen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Klausen (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Klausen (Thalmassing), Ortsteil der Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Klausen (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
in Österreich:
 Klausen (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Klausen (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ort in Klausen-Leopoldsdorf, Niederösterreich
 Klausen (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Pinzgau, Land Salzburg
 Klausen (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ort bei Bad Gleichenberg, Steiermark
 Klausen (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Klausen (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klausen (Gemeinde Assling), Ortschaft von Assling, Bezirk Lienz, Tirol
 Klausen (Gemeinde Kirchberg), Ort bei Kirchberg in Tirol
 Klausen (Gemeinde Matrei in Osttirol), Fraktion von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Klausen (Gemeinde Sellrain), Ort in Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

historisch:
 Chiusaforte, Gemeinde in der Provinz Udine in Friaul, Italien

sowie:
 Klausenpass,  Gebirgspass in der Schweiz

Klausen ist der Familienname folgender Personen:
 Gottlieb Ernst Klausen (1762–1851), dänischer Lehrer, Dichter und Übersetzer
 Janick Klausen (* 1993), dänischer Leichtathlet
 Oscar Klausen (1848–1891), russischer Architekt
 Rudolf Heinrich Klausen (1807–1840), deutscher Klassischer Philologe
 Steinar Klausen (* 1982), norwegischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Klause, Clausen
 Klausen (Alemannischer Brauch)